Zawody w niższych dywizjach Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2013 odbywały się w maju i czerwcu 2013 roku.

Zwycięzcami Dywizji A okazali się Belgowie, którzy triumfowali w obu turniejach. W zawodach Dywizji B zwyciężyły natomiast Monako i Łotwa, które w Dywizji A zastąpiły w kolejnym sezonie Serbię i Czechy.

Informacje ogólne 
W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, a dzięki systemowi awansów i spadków, mogły walczyć o udział w Grand Prix Series. Zostały zorganizowane cztery turnieje – po dwa w Dywizji A oraz B.

Pomiędzy dywizjami istniał system awansów i spadków – po zakończonym sezonie najsłabsza reprezentacja z Grand Prix Series oraz i dwie z Dywizji A zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli zwycięzcy zawodów odpowiednio Dywizji A oraz obu turniejów Dywizji B. Zwycięzcą Dywizji A zostawała drużyna, która po rozegraniu obu turniejów (w Kecskemét i Rydze) zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca. Zawody w dywizji B zostały natomiast zorganizowane w formie dwóch geograficznie podzielonych grup.

W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

Reprezentacje w każdym z turniejów Dywizji A zostały podzielone na dwie sześciozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, zespoły z miejsc trzeciego i czwartego do turnieju Plate, a pozostałe walczyły o Bowl. W jednodniowych turniejach Dywizji B drużyny były podzielone natomiast na dwie czterozespołowe grupy, a po rozegranej systemem kołowym fazie grupowej czołowe dwie drużyny z każdej z grup zmierzyły się w półfinałach, pozostałe zespoły zaś walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci.

Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniego roku.

Pierwszy turniej Dywizji A 
W zorganizowanych w Wingate Institute zawodach zwyciężyła reprezentacja Belgii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej Dywizji A 
W zorganizowanych na Stadionie Króla Baudouina I zawodach zwyciężyła reprezentacja Belgii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa Dywizji A

Dywizja B (Północ) 
W zawodach zwyciężyła reprezentacja Łotwy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja B (Południe) 
W zawodach zwyciężyła reprezentacja Monako.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

D
2013 w Izraelu
Netanja
Rugby union w Izraelu
2013 w Belgii
Sport w Brukseli
Rugby union w Belgii
2013 na Łotwie
Sport w Rydze
Rugby union na Łotwie
2013 na Węgrzech
Sport w Kecskemét
Rugby union na Węgrzech